Jaromír Šindel, češki hokejist, * 30. november 1959, Ostrava, Češka.

Šindel je v češkoslovaški ligi branil za klube HC Vítkovice, Dukla Jihlava in Sparta Praga. Trikrat je osvojil naslov državnega prvaka, v sezonah 1980/81 z Vítkovicami ter 1983/84 in 1984/85 z Duklo Jihlava. On koncu kariere je branil tudi v finski ligi za kluba Reipas Lahti in Tappara Tampere.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate in treh bronastih medalj.

Pregled kariere (nepopoln) 

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 38
|
|
|
|
| 10
| 2.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 2
| 6
|
|
|
|
| 3.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 0
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 5
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 0
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 89/90
|
|
| 44
| 0
| 1
| 1
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 90/91
|
| 40
| 41
| 0
| 2
| 2
| 38
| 3.49
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 44
| 0
| 0
| 0
| 16
| 4.47
| .884
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 92/93
|
| 33
| 48
| 0
| 2
| 2
| 2
| 3.57
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 33
| 42
| 0
| 0
| 0
| 22
| 3.54
| .887
|
| 1
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.05
| .829
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
| 2.61
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Tappara Tampere